В одиночному розряді тенісного турніру Hilversum Trophy 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Гелена Сукова здобула титул, у фіналі перемігши Катрін Танв'є 6–2, 7–5.

Сіяні гравчині 

 Гелена Сукова (переможниця)
 Кеті Джордан (1-ше коло)
 Катаріна Ліндквіст (1-ше коло)
 Раффаелла Реджі (півфінал)

 Катарина Малеєва (2-ге коло)
 Тіна Шоєр-Ларсен (2-ге коло)
 Катрін Танв'є (фінал)
 Аннабел Крофт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Hilversum Trophy